Strömstad (gemeente), een gemeente in Zweden
 Strömstad (stad), de hoofdplaats van deze gemeente